Перепо́нка — тонкая упругая плёнка, разделяющая, соединяющая или обволакивающая что-либо в живом организме.

 Перепонка — кожа между пальцами у животных.
 Барабанная перепонка — тонкая мембрана, разделяющая наружное и среднее ухо, служит для передачи звуковых колебаний во внутреннее ухо.
 Рейснерова перепонка — перепонка внутри «улитки» внутреннего уха.
 Мигательная перепонка —  полупрозрачное третье веко, существующее у некоторых животных

Примечания